Тип 94:
 Тип 94 — японский малый танк 1930-х годов.
 Тип 94 — трёхосный военный автомобиль японской армии 1930-х годов.
 Намбу Тип 94 — японский самозарядный пистолет образца 1934 года.
 Тип 94 — японская противотанковая пушка.
 Тип 94 — японская 75-мм горная пушка 1930-х годов.
 Тип 94 — японское морское артиллерийское орудие калибра 460-мм; устанавливалось на линейных кораблях типа «Ямато»